Лаи́т () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Ош-Нор-Эст. Округ коммуны — Ош.

Код INSEE коммуны — 32183.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 600 км к югу от Парижа, в 65 км западнее Тулузы, в 8 км к востоку от Оша.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 257 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 172 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 126 были экономически активными, 46 — неактивными (показатель активности — 73,3 %, в 1999 году было 78,1 %). Из 126 активных жителей работали 115 человек (55 мужчин и 60 женщин), безработных было 11 (4 мужчины и 7 женщин). Среди 46 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 28 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь XIII века. Исторический памятник с 1947 года

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи